La ligne de Varsovie à Cracovie (ou ligne nº8) est une ligne ferroviaire de Pologne qui relie Varsovie à Cracovie.

Histoire
L'ouverture de la ligne se fait par étapes: le premier tronçon de Radom à Tunel en 1885, le deuxième tronçon de Tunel à Cracovie est inauguré le 24 novembre 1934, le dernier tronçon de Varsovie à Radom est inauguré le 25 novembre 1934.
L'électrification s'étend de  à .

Caractéristiques

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
transport ferroviaire en Pologne

Liens externes 
 
 

	 
Cracovie
Varsovie
Varsovie